Seredyna-Buda (; ) ist eine Stadt in der Ukraine und Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons im Nordosten der Oblast Sumy unmittelbar an der Grenze zu Russland mit etwa 7100 Einwohnern (2014).

Geschichte 
Die Stadt ist eine Gründung russischer, altorthodoxer Auswanderer und wurde 1689 erstmals schriftlich erwähnt. Seit 1964 besitzt Seredyna-Buda den Status einer Stadt.

Geographie 
Seredyna-Buda liegt an der Quelle der Ulytschka einem 28 km langen Fluss, der über den Snobiwka in die Desna abfließt. Durch die Stadt verlaufen die Territorialstraßen T-19-08, T-19-15 und T-19-24. Das Oblastzentrum Sumy liegt 210 km südöstlich der Stadt. Seredyna-Buda hat einen Bahnhof an der Eisenbahnstrecke Brjansk–Konotop.

Zur Stadtratsgemeinde gehören neben Welyka Pyssariwka noch die Dörfer Wyntoriwka ( ), Sorokyne ( ), Chliborob ( ) und Schalymiwka ( ) sowie die Ansiedlungen Prohres ( ), Rudak ( ) und Saritschne ( ).

Söhne und Töchter der Stadt 
 Sergei Kowaljow (1930–2021), sowjetischer Dissident und russischer Politiker

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Seredyna-Buda